Più personalità hanno il cognome Cayley.

Arthur Cayley (1821-1895) – matematico britannico
Charles Bagot Cayley (1823-1883) – letterato (tradusse la Divina commedia, il Canzoniere di Petrarca, l'Iliade e il Prometeo di Eschilo) e amico di Christina Rossetti
Sir George Cayley (1773-1857) – naturalista, inventore, pioniere del volo e uomo politico inglese